Téos est une ville de l'Antiquité située sur la côte de l'Ionie au nord d'Éphèse ;
 Téos est aussi un pharaon ayant régné de 362 à 360 av. J.-C.